San Antonio River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 San Antonio River (Kalifornien)
 San Antonio River (Texas)